Самуце́вич — русская, сербская, хорватская или белорусская фамилия.

 Носители фамилии 
 Самуцевич, Екатерина Станиславовна (род. 1982) — бывшая участница феминистской панк-группы Pussy Riot и арт-группы «Война».
 Самуцевич, Олег Болеславович (1911— 1995) — советский оператор-документалист, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны.

См. также